Дескри́птор (от  «описывающий») — лексическая единица (слово, словосочетание) информационно-поискового языка, служащая для описания основного смыслового содержания документа или формулировки запроса при поиске документа (информации) в информационно-поисковой системе. Дескриптор однозначно ставится в соответствие группе ключевых слов естественного языка, отобранных из текста, относящегося к определённой области знаний.

 Дескриптор HTML — элемент языка разметки гипертекста HTML. В разговорной речи дескрипторы HTML называют тегами.
 Дескриптор развёртывания — XML-файлы, описывающие развёртывание модулей веб-приложения.
 Дескриптор сегмента — служебная структура архитектуры x86 в оперативной памяти ЭВМ, определяющая сегмент.
 Дескриптор шлюза — служебная структура данных архитектуры x86, определяющая различные переходы.
 Файловый дескриптор — число или структура, используемая в операционной системе для доступа к файлам, папкам, сокетам и т. п.

См. также 
 Тег